Danny Kirwan, propr. Daniel David Kirwan (1950-2018) – chitarrista e cantante britannico
 Dervla Kirwan (1971) – attrice irlandese
 Jack Kirwan, propr. John Henry Kirwan (1878-1959 – allenatore di calcio e calciatore irlandese
 John Kirwan (1964) – ex rugbista a 15 e a 13 e allenatore di rugby neozelandese
 Niko Kirwan (1995) – calciatore neozelandese con cittadinanza italiana
 Richard Kirwan (1733-1812) – biologo irlandese
 Simon Kirwan Donaldson (1957) – matematico britannico